Als Schlichtenberg werden zwei Burgen bezeichnet: 
 Kleiner Schlichtenberg 
 Großer Schlichtenberg

Schlichtenberg ist der Name einer Ortschaft in der Gemeinde Hinterschmiding in Bayern